Liang är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 梁, förenklat 梁, pinyin Liáng.  	 	

Den 31 december 2014 var 226 personer med efternamnet Liang bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Liang
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Liang Guanglie (född 1940), general och kommunistisk politiker
 Liang Kai (aktiv omkring år 1200), konstnär
 Liang Qichao (1873–1929), skriftställare och politiker
 Liang Shiyi (1869–1933), politiker och ämbetsman
 Liang Shuming (1899–1988), filosof, lärare, författare och politiker
 Liang Wenbo (född 1987), snookerspelare

Kvinnor
 Diane Wei Liang (född 1966), författare, bosatt i London
 Liang Qin (född 1972), fäktare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina